Euperipatoides är ett släkte av klomaskar. Euperipatoides ingår i familjen Peripatopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klomaskar
Euperipatoides